Het Skol World Darts Championship 2001 was de achtste editie van het PDC World Darts Championship. Het toernooi werd gehouden vanaf 28 december 2000 tot en met 3 januari 2001 in de Circus Tavern in Purfleet. De Engelsman Phil Taylor won de titel voor de zevende keer op rij. In de finale versloeg hij de Canadees John Part met 7-0 in sets.

Prijzengeld
Winnaar: £33.000
Runner-up: £18.000
Halvefinalisten: £8.500
Kwartfinalisten: £4.000
verliezers 2e ronde: £2.000
verliezers 1e ronde: £1.500

Geplaatste spelers
 Peter Manley
 Alan Warriner
 Shayne Burgess
 Phil Taylor
 Dennis Priestley
 Rod Harrington
 John Part
 Dave Askew

Schema

Darts in 2001
2001